Hylecoetus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1806. Hylecoetus ingår i familjen varvsflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Varvsflugor
Hylecoetus